The Sound of Revenge е дебютният солов албум на американския рапър Камилионер. Песните са продуцирани от Скот Сторч, Куул & Дре, Мани Фреш, The Beat Bullies и др. Албумът излиза на пазара на 22 ноември 2005 г. Гост-изпълнители са Крейзи Боун, Лил Флип, Лил Уейн, Расак (по-малък брат на Камилионер), Натали Алварадо, Бън Би, Скарфейс, Били Кук, Килър Майк и Пастор Трой. OG Ron C издава версия на албума в стил screwed and chopped. Песента Ridin' печели награда Грами за Най-добро рап изпълнение на дует или група.

В САЩ албумът се продава в над 130 хил. броя през първата седмица, а общите продажби възлизат на над 1,5 милиона, което му отрежда платинен статус.

Трите сингли от албума са Turn It Up (22 ноември 2005), Ridin' (26 март 2006) и Grown and Sexy (31 юни 2006).

Списък на песните

Бонус диск 

Албуми на Камилионер
Музикални албуми от 2005 година
Дебютни албуми